Slovo heliotrop pochází z řečtiny a nese více různých významů:
 Heliotrop – polodrahokam, odrůda chalcedonu
 Heliotrop (přístroj) – geodetický zrcadlový přístroj odrážející sluneční paprsky daným směrem na velkou vzdálenost; používá se k signalizaci vzdálených měřických cílů, vynalezl jej Carl Friedrich Gauss
 otočník peruánský, nízká rostlina rodu Heliotropum z čeledi brutnákovitých